Кобелиха — название населенных пунктов России:

 Кобелиха — до 1966 г. название села Красное Заречье в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Кобелиха — до 1966 г. название деревни Сорожино в Харовском районе Вологодской области.